Port-Cros (eiland), een onderdeel van de Franse eilandengroep Îles d'Hyères
 Nationaal park Port-Cros, een nationaal park op en nabij dit eiland